Az 1992–1993-as magyar férfi kézilabda-bajnokság a negyvenkettedik kézilabda-bajnokság volt. Tizenhat csapat indult el, a csapatok két csoportban két kört játszottak. Az alapszakasz után az 1-4. és az 5-8. helyezettek egymás közt még két kört játszottak, majd play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért.

A Tisza Volán új neve Pick Szeged lett.

A Győri Rába ETO új neve Győri ETO KC lett.

A Nyíregyházi VSC új neve Nyíregyházi KC lett.

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Középszakasz

1–8. helyért

9–16. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 
Negyeddöntő: Fotex Veszprémi SE–Békéscsabai Előre KC 27–20, 32–20 és Pécsi MSC–Győri ETO KC 23–22, 20–22, 22–24 és Elektromos SE–Szolnoki Olajbányász 26–14, 27–16 és Pick Szeged–Tungsram Nagykanizsa 25–18, 25–28, 30–18

Elődöntő: Fotex Veszprémi SE–Pick Szeged 28–15, 18–10 és Elektromos SE–Győri ETO KC 21–21 (b:3–1), 20–20 (b:5–4)

Döntő: Fotex Veszprémi SE–Elektromos SE 32–18, 28–27

3. helyért: Pick Szeged–Győri ETO KC 19–19 (b:4–5), 25–23, 21–17

5–8. helyért: Tungsram Nagykanizsa–Békéscsabai Előre KC 27–29, 26–29 és Pécsi MSC–Szolnoki Olajbányász 26–25, 26–30, 21–24

5. helyért: Szolnoki Olajbányász–Békéscsabai Előre KC 30–20, 32–36, 31–25

7. helyért: Pécsi MSC–Tungsram Nagykanizsa 30–33, 28–27, 29–26

9–16. helyért 
9–16. helyért: Nyíregyházi KC–Cegléd Invest KC 21–15, 22–23, 24–20 és Komlói Bányász–Dunaferr SE 19–13, 25–21 és Pemü-Honvéd SE–Ózdi Kohász 21–18, 21–28, 20–25 és Debreceni Dózsa–Várpalotai Bányász 22–17, 21–20

9–12. helyért: Nyíregyházi KC–Debreceni Dózsa 21–17, 24–18 és Komlói Bányász–Ózdi Kohász 24–22, 18–16

9. helyért: Nyíregyházi KC–Komlói Bányász 26–18, 25–24

11. helyért: Debreceni Dózsa–Ózdi Kohász 23–18, 20–23, 17–20

13–16. helyért: Várpalotai Bányász–Cegléd Invest KC 29–20, 19–22, 25–23 és Pemü-Honvéd SE–Dunaferr SE 26–15, 23–20

13. helyért: Pemü-Honvéd SE–Várpalotai Bányász 23–16, 19–23, 25–24

15. helyért: Dunaferr SE–Cegléd Invest KC 30–20, 20–21, 29–18

* b: büntetőkkel

Források 
Magyar sportévkönyv 1994
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

F1992
Magyarferfikezilabdabajnoksag
Magyarferfikezilabdabajnoksag